А́мфиса () — малый город в Греции. Расположен на высоте 180 метров над уровнем моря, у подножия Гьоны, в 41 километре к югу от Ламии, в 44 километрах к северо-западу от Левадии, в 12 километрах к северо-западу от Дельф, в 50 километрах к северо-востоку от Нафпактоса и в 132 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр общины (дима) Дельф и периферийной единицы Фокиды в периферии Центральной Греции. Население 6919 жителей по переписи 2011 года. Площадь 61,961 квадратного километра.

По восточной окраине города проходит , часть европейского маршрута E65. Портом города является малый город Итея, расположенный в 13 километрах к югу от Амфисы.

Город является административным центром Фокидской митрополии Элладской православной церкви. В городе есть .

История 

Амфиса был самым важным городом в Локриде Озольской. Развитию в древности способствовало стратегическое положение на выходе из узкого прохода у Гравьи, расположенной в Фокиде. Амфиса находится в южной части естественного коридора, который проходит в восточной части Центральной Греции среди гор Эты и Гьоны на западе, Калидромона и Парнаса на востоке и связывает с микенского периода Коринфский залив и залив Малиакос. По Павсанию город обязан своим именем нимфе Амфиссе, дочери мифического царя Макара, сына Эола. Амфиса не упоминается Гомером. Страбон сообщает в древнем городе. Процветал в классический, эллинистический и ранний римский периоды.

Согласно археологическим свидетельствам, следы обитания существуют с геометрического периода. О процветании Амфисы свидетельствуют укрепленный акрополь и городские стены, которые составляли центр оборонительной системы древнего города. В древности он был известен войной с Киррой из-за равнины Кирры, посвященной Аполлону. В Пелопоннесской войне амфиссяне приняли участие на стороне лакедемонян. В IV веке до н. э. между Амфисой и дельфийской амфиктионией произошел военный конфликт за контроль над дельфийским святилищем и землями. Эти события дали повод македонскому царю Филиппу II вмешаться в дела Южной Греции. Амфису обвинили в святотатстве, потому что они обрабатывали заповедную равнину Кирры и основали здесь поселение, объявили Третью Священную войну во главе с Филиппом II, который захватил и разрушил Амфису в 338 году до н. э. Город был восстановлен и воевал в составе Этолийский союза, чтобы отразить галльское нашествие на Балканы (279 год до н. э.) и наступление римлян, которые безуспешно осаждали город (190 год до н. э.). Население Амфисы выросло после победы римлян в сражении при Акциуме (31 год до н. э.). Амфиса оставалась важным городом до раннехристианского периода.

В период франкократии город относился к королевству Салоник и стал центром баронства, владением французских и позднее каталонских правителей, которые дали ему имя . В Средние века получил название Салона (), назывался так в период османского владычества и в последующие годы.

В первые дни Греческой революции, 27 марта 1821 года Салона была занята отрядом повстанцев из Галаксидиона во главе с Панурьясом. 10 апреля сдался замок Салоны, в котором укрылись турки.

Население

Уроженцы 
 Карузос, Христос (1900—1967) — археолог.
 Стелиос Ксефлудас (1902—1984) — писатель.

Примечания

Литература 
 

Столицы номов Греции
Дельфы